Ро́берт Скотт Спи́дмен (; род. , Лондон) — канадский актёр.

Биография 
Роберт Скотт Спидмен родился 1 сентября 1975 года в Лондоне, Великобритания. Когда Скотту было 4 года, его семья переехала в Канаду. В юности Скотт профессионально занимался плаванием, но из-за травмы шеи вынужден был оставить спорт. Окончил университет Торонто.

Актёрскую карьеру Скотт начал в 1995 году. Он был одним из претендентов на роль Робина в фильме «Бэтмен навсегда». С 1998 по 2002 год снимался в сериале «Фелисити». В 2003 году снялся в роли Майкла Корвина в фильме «Другой мир», в 2006 году — в «Другой мир: Эволюция». С 2016 года снимается в сериале «Царство животных».

Личная жизнь 
В 2006 году Скотт некоторое время встречался с актрисой Хизер Грэм. В 2011 году Скотт встречался с Терезой Палмер. В 2012—2014 годах встречался с французской актрисой Камиллой Де Пацци, с которой познакомился на съёмках телесериала «Последняя надежда».

С 2017 года состоит в отношениях с Линдси Рэй Хофманн. 26 октября 2021 года у пары родилась дочь, которую назвали Файффер Люсия Спидмен.

Фильмография

Награды и номинации 
 1999 — номинация на премию «Teen Choice Awards» в категории «Прорыв на телевидении» («Фелисити»).
 2000 — номинация на премию «Teen Choice Awards» в категории «Лучший актёр телевидения» («Фелисити»).
 2002 — номинация на премию «Teen Choice Awards» в категории «Лучший актёр телевидения» («Фелисити»).
 2003 — премия «Cinescape Genre Face of the Future Award» Американской Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов в категории «Лучшая мужская роль» («Другой мир»).
 2008 — номинация на премию «Teen Choice Awards» в категории «Лучший киноактёр — ужасы/триллер» («Незнакомцы»).
 2010 — номинация на премию «Джини» в категории «Лучший актёр второго плана» («Обожание»).
 2012 — номинация на премию «Джини» в категории «Лучший актёр» («Эдвин Бойд»).

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Канады